Колтрейн () — фамилия. Известные носители:

 Колтрейн, Джон (1926—1967) — американский джазовый саксофонист и композитор.
  (род. 1965) — американский джаз-саксофонист; сын Джона и Элис Колтрейнов.
 Колтрейн, Робби (1950—2022) — британский актёр, сценарист, продюсер.
  (род. 1948) — американская певица, пианистка, поэтесса-песенник.
 Колтрейн, Элис (1937—2007) — американская джаз-пианистка, органистка, арфистка и композитор; жена Джона Колтрейна.
 Колтрейн, Эллар (род. 1994) — американский актёр.

  — персонаж американского телесериала «Придурки из Хаззарда».

Музыкальные альбомы Джона Колтрейна 
  — 1957 года.
  — 1962 года.